P.I.O. (Praf in Ochi) — дебютний студійний альбом румунського рок-гурту Praf in ochi. Виданий 2004 року лейблом Cat Music. До альбому увійшли 14 композицій, 3 з яких були видані, як сингли з відеокліпами.

Трек-лист 
 Lo-Fi Intro 0:36
 In Mintea Mea 3:29
 Sa Ma Lasi Sa Te Astept 4:14
 Shok 3:16
 Parte Din Mine 4:01
 Ca Si Mort 3:41
 Sonic Failure (Interludiu) 2:18
 O Mie De Ganduri 3:32
 Cum Vreau Eu 3:44
 Innebunesc 3:21
 Rda Vs. Oxi 3:35
 In Umbra Ta 3:28
 Peste Sufletul Meu 3:10
 Outro

Примітки

Посилання 
 http://www.mtv.com/artists/praf-in-ochi/discography/1321967/ 
 https://www.discogs.com/Praf-In-Ochi-PIO/release/7519658